26-ий Чемпіонат Росії з футболу серед клубів Російської Прем'єр-Ліги, що стартував 15 липня 2017 та фінішував 13 травня 2018. «Локомотив» (Москва) втретє став чемпіоном країни.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб «Тосно» переміг у Кубку Росії з футболу 2017—2018, але не візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2018—2019, оскільки не подавав документи для ліцензування у єврокубки.

Лідери чемпіонату

Результати

Плей-оф за право грати в Прем'єр-Лізі 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/20 травня 2018

|}

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Посилання 
 Офіційний сайт
 Прем'єр-Ліга Росії на soccerway 

Сезони чемпіонату Росії з футболу
Росія
Росія
2017 у Росії
2018 у Росії‎